Конкурс песни Евровидение 1976 — 21-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 3 апреля 1976 года в городе Гаага (Нидерланды), в здании Дворца конгрессов.

Конкурс в третий раз выиграла Великобритания, на этот раз с песней «Save Your Kisses for Me» («сохрани свои поцелуи для меня»), исполненной группой «Brotherhood of Man», и набравшей 80,4 % от возможного максимального количества баллов.

Место проведения 

Гаага — ( или ) — город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание королевского двора. В Гааге расположены крупные международные правовые органы: Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Международный арбитражный суд, а также около 200 других международных правительственных организаций. Является третьим по величине городом Нидерландов после Амстердама и Роттердама.

Конкурс прошёл в здании Дворца конгрессов (ныне Всемирный форум). Гаага стала третьим нидерландским городом, принявшим конкурс Евровидение, после Хилверсюма и Амстердама.

Формат 
В 1976 году впервые было разрешено использование заранее записанной музыки, но только в тех случаях, когда тот или иной пассаж невозможно было воспроизвести с помощью живого окрестра.

Участвующие страны 

От участия в конкурсе отказались Мальта, Турция и Швеция, последние — в протест против коммерциализации Евровидения и из-за нежелания проводить очередной конкурс в случае победы. Австрия и Греция вернулись, пропустив предыдущий конкурс. Песня от Греции была протестом против турецкого вторжения на Кипр. В Турции греческую песню не показали в эфире.

Песня, выигравшая Евровидение-1976 — «Save Your Kisses for Me», набрала 80,4 % из возможного максимального количества баллов. Рекорд, установленный этой песней при 12-балльной системе оценок, не побит до сих пор. Больше смогла набрать только песня «Tu te reconnaîtras», выигравшая конкурс 1973 года с 80,6 % от максимального количества баллов, но при другой системе оценок. Помимо успеха на Евровидении, песня «Save Your Kisses for Me» имела и коммерческий успех. Также, это второй из трёх подобных случаев, в которых победителем стала песня, исполненная первой. Первый такой случай произошёл годом ранее, а третий — в 1984 году.

Норвежская певица Анне-Карине Стрём стала первым конкурсантом, занявшим последнее место два раза (Стрём была на последнем месте и в 1974 году).

Вернувшиеся исполнители 
  — Питер, Сью и Марк (1971)
  — Сандра Реймер (1972)
  — Фреди (1967) и Аннели Коивисто (1971 — в составе группы «Koivistolaiset»)
  — Анне-Карине Стрём (1973 — в составе группы «Bendik Singers», 1974)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Алин Эйнсуорт
  — Марио Роббиани
  — Лес Хамфрис
  — Мати Каспи
  — Джо Плее
  — Мишель Бернхольк
  — Ноэл Килехан
  — Гарри ван Хооф
  — Фруде Тингнас
  — Михалис Розакис
  — Осси Рунне
  — Хоан Барконс
  — Маурицио Фабрицио
  — Эрих Кляйншустер
  — Тило Красманн
  — Рэймон Донне
  — Тонни Ралло
  — Эсад Арнауталич

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Рэй Мур
  — Мишель Штокер
  — Ганс-Йоахим Шербенинг
  — Ицхак Шимони
  — Жак Арви
  — Андре Агон
  — Брендан Балф
  — Дик ван Боммель
  — Сверре Кристоферсен
  — Ирини Гавала
  — Эркки Вихтонен
  — Хосе Мария Иньиго
  — Розанна Ваудетти
  — Дженни Пиппаль
  — Ана Занатти
  — Кароль Шабрие
  — Марк Менан
  — Санди Чольник

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1976 год в музыке